Dobropole ist der Name:

von fünf Orten in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Dobropole (Dobra) im Powiat Łobeski (Breitenfelde, Kreis Naugard/Pommern)
 Dobropole (Trzcińsko-Zdrój) im Powiat Gryfiński (Dobberphul, Kreis Königsberg (Neumark)/Brandenburg)
 Dobropole (Wolin) im Powiat Kamieński (Dobberphul, Kreis Cammin/Pommern)
 Dobropole Gryfińskie im Powiat Gryfiński (Dobberphul, Kreis Greifenhagen/Pommern)
 Dobropole Pyrzyckie im Powiat Pyrzycki (Dobberphul, Kreis Pyritz/Pommern)

eines Dorfes in der Ukraine, siehe Dobropole (Ukraine)

Siehe auch:
 Dobro Polje